Pentarrhaphis är ett släkte av gräs. Pentarrhaphis ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs
Pentarrhaphis

en:Pentarrhaphis
nl:Pentarrhaphis